Улица Кото́вского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о советском военном и политическом деятеле Григории Ивановиче Котовском (1881—1925).

Белоруссия 
 Улица Котовского — улица в Минске.
 Улица Котовского — улица в Могилёве.

Приднестровье 
 Улица Котовского — улица в Бендерах.
 Улица Котовского — улица в Тирасполе.

Россия 
 Улица Котовского — улица в Абакане.
 Улица Котовского — улица в Белогорске.
 Улица Котовского — улица в Брянске.
 Улица Котовского — улица во Владикавказе.
 Улица Котовского — улица в Вышнем Волочке.
 Улица Котовского — улица в Данкове.
 Улица Котовского — улица в Комсомольске-на-Амуре.
 Улица Котовского — улица в Краснодаре.
 Улица Котовского — улица в Кстове.
 В Липецке:
 Улица Котовского;
 Улица Котовского — прежнее (до 1977 г.) название Байкальской улицы.
 Улица Котовского — улица в Нальчике.
 Улица Котовского — улица в Новосибирске.
 Улица Котовского — улица в Новочеркасске.
 Улица Котовского — улица в Петрозаводске.
 Улица Котовского — улица в Реутове.
 Улица Котовского — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Котовского — улица в Саранске.
 Улица Котовского — улица в Смоленске.
 В Томске:
 Улица Котовского;
 Переулок Котовского — переулок, существовавший в районе одноимённой улицы в 1950-х — 1970-х годах.
 Улица Котовского — улица в Уфе.
 Улица Котовского — улица в Йошкар-Оле.

Украина 
 Улица Котовского — бывшее название Армянской улицы в Белгороде-Днестровском.
 Улица Котовского — бывшее название улицы Михаила Грушевского в Житомире.
 Улица Котовского — бывшее название улицы Лины Костенко в городе Запорожье.
 В Киеве:
 Улица Котовского — бывшее название улицы Владимира Сальского в Шевченковском районе.
 Улица Котовского — бывшее название Пасечной улицы в Дарницком районе.
 Улица Котовского — бывшее название улицы Александра Тышлера в Мелитополе.
 Улица Котовского — бывшее название улицы Виталия Беликова в Скадовске.
 Улица Котовского — бывшее название улицы Михаила Грушевского в Черкассах.
 Улица Котовского — бывшее название улицы Дмитрия Георгиева в Ужгороде.
 Улица Котовского — бывшее название Гончарной улицы в Херсоне.